

Abruzzo 
 Chiesa della Madonna della Neve a Campo Imperatore

Emilia-Romagna 
 Chiesa della Madonna della Neve a Cervia

Liguria 
 Chiesa della Madonna della Neve ad Alassio
 Chiesa della Madonna della Neve a Framura
 Chiesa della Madonna della Neve a San Bartolomeo al Mare
 Chiesa della Madonna della Neve a Savona

Lombardia 
 Chiesa della Madonna della Neve a Maccagno con Pino e Veddasca
 Chiesa della Madonna della Neve a Travedona Monate
 Chiesa della Madonna della Neve a Ravello di Parabiago
 Santuario della Madonna della Neve di Ravello di Rescaldina
 Chiesa della Madonna della Neve a Vigevano

Piemonte 
 Chiesa della Madonna della Neve a Monforte d'Alba
 Chiesa della Madonna della Neve a Nizza Monferrato
 Chiesa di San Giorgio e Madonna della Neve a Niella Belbo

Puglia 
 Chiesa della Madonna della Neve a Copertino

Sardegna 
 Chiesa della Madonna della Neve a Villamassargia

Toscana 
 Cappella della Madonna della Neve a Piombino
 Chiesa della Madonna della Neve a San Donato in Poggio
 Chiesa della Madonna della Neve a Santa Fiora
 Santuario della Madonna delle Nevi a Montisi

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa della Madonna della Neve a Canazei
 Chiesa della Madonna della Neve a Pergine Valsugana
 Chiesa della Madonna della Neve a Vallarsa

Pagine correlate 
 Chiesa della Madonna delle Nevi (disambigua)
 Oratorio della Madonna della Neve
 Santuario della Madonna della Neve